Adlivun (esses em baixo de nós; também conhecido como Idliragijenget) na mitologia Inuit,  recorre a ambos os espíritos do passado que residem no mundo dos criminosos, situado em baixo da terra e do mar. As almas são purificadas lá, em preparação para a viagem para da Terra da Lua (Quidlivun), onde eles acham a vida eterna e paz. Sedna, Tornarsuk e o Tornat (Deuses e espíritos de animais) e Tupilak (almas de pessoas mortas) residem , em Adlivun que normalmente é descrito como um solo improdutivo congelado. Sedna é a senhora dos mares, e é dito que ela prende as almas do viver como parte da preparação para a próxima fase da viagem deles.  
  
Quando um Inuit morre, eles são embrulhados em pele de caribu e enterrados. Os corpos dos anciãos têm os pés apontando para oeste ou sudoeste, enquanto os pés das crianças apontam leste ou sudeste e adultos jovens para o sul. Três dias de lamentações se seguem, com parentes que ficam na cabana do defunto com narinas fechadas por um pedaço de pele de caribu. Depois de três dias, aqueles que acompanhavam o enterro, ritualisticamente dão três voltas em torno do túmulo e prometem ao espírito do morto carne de veado que é trazida quando a sepultura é visitada.  
  
Os psychopomps dizem que Pinga e Anguta levam as almas dos mortos para Adlivun onde eles têm que ficar durante um ano antes de se mudar.

Mitologia inuíte